Glinka  se poate referi la:

 Nume de familie
 Fiodor Nikolaevici Glinka (1786–1880) – scriitor rus;
 Mihail Ivanovici Glinka (1804–1857) – compozitor rus;

 Film
 1946 Glinka (Глинка) – film biografic sovietic, regia Leo Arnștam;
 1952 Compozitorul Glinka (Композитор Глинка / Kompozitor Glinka) – film sovietic, regia Grigori Aleksandrov;

 Geografie
 Glinka (Barciany) – localitate în Powiat Kętrzyński, Voievodatul Varmia și Mazuria, Polonia;
 Insulele Glinka – grup de insule în Antarctica;